Дёллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дёллен, Александр Карлович (1814—1882) — доктор римской словесности, заслуженный профессор университета Св. Владимира.
 Дёллен, Вильгельм Карлович (1820—1897) — российский астроном, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

См. также 
 Деллен — группа озёр в Швеции.